Крестовоздвиженский монастырь — женский православный монастырь в Нижнем Новгороде.

История 

Между 1355 и 1365 годами супругой нижегородского (суздальского) князя Андрея Константиновича Анастасией (в иночестве — Васса, в схиме — Феодора) был основан у подножия Нижегородского кремля Зачатьевский монастырь. После разгрома Новгорода (1478) Иваном III в монастыре насильно постригли в монахини новгородскую посадницу Марфу Борецкую.

В пожарах 1685 и 1715 годов старый деревянный монастырь выгорел «без остатку», к тому же бившие из-под горы родники постоянно разрушали строения. Поэтому в середине XVIII века епископ Димитрий (Сеченов) перевёл инокинь в Происхожденский женский монастырь, стоявший над обрывом Дятловых гор между Георгиевской башней кремля и одноимённой церковью. Туда же владыкой Питиримом была переведена община из сгоревшего Воскресенского монастыря, находившегося у Никольской башни кремля. В итоге, во время церковной реформы 1764 года все три нижегородских женских монастыря (Зачатьевский, Воскресенский и Происхожденский) были объединены в одну обитель.

В 1814 году после очередного пожара монастырь был перенесён к Арзамасской заставе (нынешняя площадь Лядова) и переименован в Крестовоздвиженский. В тот же год были возведены стены монастыря, колокольня со святыми вратами, две палатки при них, восемь корпусов, вне стен монастыря — гостиный двор. В 1814—1823 годах строится Крестовоздвиженский собор (перестроен в 1848). В 1815 году при одном из корпусов освящена больничная Скорбященская церковь. В 1838 году при монастыре открыто училище для девочек.

До революции ежегодно в субботу Светлой седмицы проходил крестный ход из Оранского монастыря в Крестовоздвиженский с Оранской Владимирской иконой Божией Матери, одной из самых почитаемых в Нижнем Новгороде. Монастырь считался местом прохождения епитимийного искупления для женщин, совершивших преступления против нравственности.

В 1848 году Крестовоздвиженский монастырь был зачислен в I класс с увеличением штата с 30 до 100 человек. В конце XIX века в монастыре проживала одна схимонахиня, 30 монахинь и 149 послушниц. Работала золотошвейная мастерская, в которой около 55 сестёр вышивали иерейские облачения, ризы на иконы и плащаницы, выполняли работы с жемчугом и фольгой. В 1906 году в монастыре начала работать живописная школа.

Монастырь упразднён в 1917 году. С территории монастыря к январю 1928 года были выселены все монахини. Община перешла в Казанскую кладбищенскую церковь. В Светлую седмицу 1935 года были арестованы члены клира Казанской церкви и митрополит Горьковский и Арзамасский Евгений (Зернов). 19 августа 1935 года Комиссия по культам при Президиуме Горьковского крайисполкома постановила: бывший Крестовоздвиженский монастырь ликвидировать под снос. В советское время в его зданиях располагался концлагерь, склады, жилые помещения, конторы; в соборе размещался завод бритвенных изделий.

Современная жизнь обители 
Крестовоздвиженский собор восстанавливался с 1995 года. 25 марта 2004 года решением Священного Синода приход собора снова преобразован в Крестовоздвиженский женский монастырь. В том же году, 18 августа, наместницей монастыря назначена инокиня Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря Татиана (Гажу).

26 сентября 2005 года старший священник обители Николай (Алясов) совершил чин освящения звонницы. 8 колоколов, самый большой из которых весит 600 кг, были отлиты на средства благотворителей в городе Касли. Колокола были установлены на временную звонницу, первым в них ударил игумен Тихон (Затекин).

25 апреля 2006 года по благословению Патриарха Алексия II монахиня Филарета (Гажу) назначена настоятельницей монастыря.

1 декабря 2007 года архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий освятил придел в честь Иверской иконы Божией Матери, находящийся в подклети собора. 17 декабря 2008 года в нижнем приделе в честь Иверской иконы Божией Матери был совершён первый после 1917 года постриг.

7 марта 2010 года архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий совместно с архиепископом Тульчинским и Брацлавским Ионафаном совершили Божественную литургию. Накануне перед литургией монашеский постриг приняли ещё две насельницы монастыря.

27 сентября 2011 года, в день праздника в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня архиепископом Георгием был совершён чин Великого освящения Крестовоздвиженского собора. За неделю до праздника художниками иконописной мастерской «Ковчег» была завершена роспись в западной части собора. Всего роспись собора велась более двух лет. От старой живописи сохранилось только несколько фрагментов: композиция «Воздвижение Креста Господня», образы святого Николая Чудотворца и Архангела Михаила. При восстановлении росписей использовались сохранившиеся фотографии южного и северного сводов.

22 ноября 2011 года архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий в сослужении викария Саранской епархии епископа Рузаевского Илии (Быкова) освятил правый придел Крестовоздвиженского собора в честь Похвалы Пресвятой Богородицы и священномученика Дионисия Ареопагита. 30 декабря в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, святителя Иннокентия Иркутского и священномученика Димитрия Солунского был освящён левый придел Крестовоздвиженского собора.

В монастыре действует воскресная школа и православный медицинский пункт. Ближайшая сохранившаяся из приходских церквей — Воскресенская, расположенная в 700 метрах от монастыря.

Святыни 
 Крест-распятие высотой 4,5 метра. Расписан иконописцами Троице-Сергиевой Лавры. В Великую Пятницу 2005 года крест пронесён в Иерусалиме крестным путём Спасителя группой нижегородских паломников во главе с архиепископом Нижегородским и Арзамасским Георгием.
 Крест с частицей Животворящего Креста Господня. Подарен Владыкой в престольный праздник.

Источники 

Монастыри Нижнего Новгорода

Женские монастыри
Появились в 1370-е годы
Крестовоздвиженские монастыри
Здания и сооружения Нижнего Новгорода в стиле русского классицизма
Монастыри, основанные в XIV веке